Малінович — прізвище.

 Малінович Андрій Володимирович (нар. 1975) — український актор.
 Малінович Оксана Андріївна (нар. 1976) — українська акторка.
 Малінович Тамара Андріївна (1952—2002) — українська акторка.